Byakuya (白夜, "noche blanca" o sol de medianoche, o bien 白哉) puede referirse a:
 Byakuya, un personaje del manga y anime Inuyasha.
 Byakuya Kuchiki, un personaje del manga y anime Bleach.
 Byakuya Matō, un personaje de la novela gráfica y anime Fate/stay night.
 Byakuya ~True Light~, un sencillo de Shun'ichi Miyamoto.
Byakuya Togami, personaje del videojuego, anime y manga Danganronpa.